Béu é uma vila e comuna angolana que se localiza na província de Uíge, pertencente ao município de Maquela do Zombo.

Comunas do município da Maquela do Zombo
Vilas de Angola